Miloslavski (masculin, en russe Милославский), Miloslavskaïa (féminin), ou Miloslavskoïe (neutre) est un nom russe, utilisé comme patronyme ou toponyme.

Patronyme 
 Ilya Miloslavski (1594-1668), boyard et diplomate russe.
 Maria Miloslavskaïa (1625-1669), fille d'Ilya Miloslavski et première épouse du tsar Alexis  de Russie

Toponyme 
 District de Miloslavski, district de l'oblast de Riazan en Russie.
 Miloslavskoïe, agglomération de l'oblast de Riazan en Russie.
 Miloslavskoïe, village  de l'oblast de Tver en Russie. Voir l'article anglophone :en:Miloslavskoye, Tver Oblast.

Romans 
 Iouri Miloslavski, ou « Les Russes », roman de Mikhaïl Zagoskine
 Iouri Miloslavski, roman de Khlestakov

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme russe